Le trolleybus de Chișinău est un des systèmes de transport en commun de Chișinău, en Moldavie.

Histoire

Réseau actuel 

Le réseau est composé de 24 lignes totalisant  et desservant Chișinău, capitale de la Moldavie, mais aussi Durlești.

Lignes

Matériel roulant

Articles connexes 
 Liste de trolleybus du monde
 Transport en République de Moldavie
 Trolleybus

Références 

Chișinău
Chișinău